Niezgoda – frazione polacca del comune di Żmigród nel voivodato della Bassa Slesia
 Niezgoda – frazione polacca del comune di Słupca nel voivodato della Grande Polonia
 Jarosław Niezgoda – calciatore polacco